Линия M3 () — одна из 10 линий Стамбульского метро. На картах обозначается голубым цветом. Проходит в европейской части города.

История 
Строительство линии началось в 2006 году. К 2009 году все тоннели были построены. Подвижной состав для линии был доставлен в 2010 году. Светофоры и специальные сигналы были смонтированы в 2012 году. В июне 2013 года линия открылась для пассажиров.

Пересадки

Станции 
 MetroKent-Başakşehir
 Başak Konutları
 Siteler
 Turgut Özal
 Olimpiyat
 Ziya Gökalp Mahallesi
 İkitelli Sanayi (пересадка: М9)
 İstoç
 Mahmutbey (пересадка: M7)
 Yeni Mahalle
 Kirazlı (пересадка: M1ʙ)

Подвижной состав 
На линии работают 20 поездов производства французской компании Alstom.

Примечания 

Линии Стамбульского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 2013 году